

Patronyme 

Ali Srour, boxeur professionnel libanais
Heiny Srour, réalisatrice libanaise

Toponymie 

Ben Srour, Algérie

Patronyme arabe